La Coppa del Re 2010  è la 74ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga ACB 2009-2010
Supercoppa spagnola 2009

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2010
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Bilbao